Otieno ist ein Familienname und ein männlicher Vorname.

Namensträger

Familienname 
 Andrew Otieno (* 1979), kenianischer Fußballschiedsrichter
 Eric Otieno (* 1956), kenianischer Hockeyspieler
 Kennedy Otieno (* 1972), kenianischer Cricketspieler
 Mercy Dorcas Otieno (* 1987), kenianische Film- und Theaterschauspielerin
 Musa Otieno (* 1973), kenianischer Fußballspieler und -funktionär
 Silvano Melea Otieno (1931–1986), kenianischer Rechtsanwalt, siehe Otieno-Fall
 Stacy Awour Otieno (* 1990), kenianische Rugbyspielerin
 Wambui Otieno (1936–2011), kenianische Politikerin
 Zedekiah Otieno (* 1968), kenianischer Fußballspieler und -trainer

Vorname 
 Arnold Otieno Origi (* 1983), kenianischer Fußballtorhüter

Männlicher Vorname
Familienname
Afrikanischer Personenname